Polittico di Sant'Anna – dipinto di Cima da Conegliano
Polittico di Sant'Anna – dipinto di Gaudenzio Ferrari
Polittico di Sant'Anna – dipinto di Bernardo Zenale